Чёрная — река в Всеволожском районе Ленинградской области и Курортном районе Санкт-Петербурга. Длина — 35 км, площадь водосборного бассейна — 126 км².

Общие данные 

Чёрная речка берёт начало на возвышенности в районе деревни Вартемяги своими притоками — рекой Дранишник, ручьями Сертоловский и Безымянный. Их исток находится вблизи верхнего течения реки Охта.

Сама река Чёрная берёт начало из болот озера Пасторское. На 40 км Выборгского шоссе имеет водохранилище Меднозаводский Разлив (не действующее), после протекает через полигон и Дибуны, далее недалеко от посёлка Новосёлки протекает через Сестрорецкое болото и впадает в Сестрорецкий Разлив, искусственное водохранилище, которое образовалось от слияния Чёрной речки и реки Сестра. При впадении расход воды в среднем 1 м³/сек.

На реке построено несколько плотин и водохранилищ: в д. Дранишники, в г. Сертолово на водохранилищах организованы зоны отдыха. Примерно до 1950-х годов водохранилище было в п. Песочный-Дибуны, но при одном из весенних паводков плотина была разрушена и водохранилище в 50-х годах XX века в п. Песочный перестало существовать. В 1964 году плотина была восстановлена, строителями РСУ исполкома Райсовета. Образовано водохранилище глубиной до 4 м, которое предполагалось использовать как зону отдыха, но первым же паводком плотина была разрушена.

До конца 2012 года в реку поступали плохо очищенные сточные воды из Сертолова.

Галерея фотографий

Мосты на реке Чёрной 
Сверху вниз по течению:

Гидрология 
На мосту у станции Дибуны был организован пункт наблюдений за гидрологическими характеристиками речки исследования проводились Северо-Западным управлением гидрометеорологической службы и Государственного гидрологического института за период 1925—1966 гг. по пунктам наблюдений: п. 201 на р. Чёрной у посёлка Дибуны в 7,7 км от устья при водосборе 88 км².

Паводковый режим

Доля стока в процентах от годового 

имеет прямую зависимость от физико-географических факторов: рельефа, почво-грунтов, осадков, геологии. За 19 лет с 1947-65 гг распределение стока для 50 % обеспеченности по месяцам года для п. 201 (заболоченность 11 %, залесённость 68 %, озёрность 3 %) представленная в таблице (р. Чёрная) составляет:

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Сестрорецкого Разлива
Реки Всеволожского района
Курортный район